Con la parola doodle (che in inglese significa scarabocchio) ci si può riferire a:

 Google Doodle, ovvero versioni speciali del logo di Google per commemorare anniversari di eventi;
 Doodle Jump, videogioco disponibile per piattaforme touch come iPhone o Smartphone;
 Doodle scheduling , un sistema online per pianificare le date di riunioni o altri eventi attraverso un sondaggio tra i partecipanti;
Doodle Game, una tipologia di videogiochi disponibile su PC, Smartphone e Tablet, in cui è necessario unire più elementi per ottenerne altri – partendo da quelli primari – ed espandendo i gruppi.

Altri progetti